Magnetizador e mesmerizador (Originalmente: magnetiseur e mesmerirers) são denominações de pessoas que estudam e praticam o magnetismo animal, não podendo ser confundidos com mesmeristas e magnetistas que são aqueles que apenas estudam o magnetismo sem ser adeptos de seus processos terapêuticos.<ref name="Hector">Hector Durville, Teoria e procedimentos do Magnetismo Animal, Rio de Janeiro, ed. Léon Denis, 2012 ISBN 978-85-7297-510-0</ref>
 Etimologia e definição 
A etimologia da palavra magnetizador veio do português arcaico magnetisador 
, este por sua vez do fracês magnetiseur ("que pratica os métodos do mesmerismo" ), o mesmo do verbo magnétiser  ("magnetizar") derivado por sua vez também do francês magnétique (magnético), provindo do grego, magnes  (atração) + sufixo -iser (utilizador).

O termo designa o indivíduo que tem a faculdade de manipular o fluido magnético tendo ação recíproca daqueles que o cercam, manifestada  por sua analogia com o ímã. Esta acepção do termo se encontra, por exemplo, na expressão de Antoine-Joseph Gorsas: "O magnetizador é o imã da energia vital''".

Contexto
Hahnemann ainda alegou que:

No período Clássico do Magnetismo Animal do final do séc XVII a meados do séc XIX existiam os Magnetizadores profissionais, o quais tinham um potencial declarado por autores da época, muito mais efetivo. Estes tinham o termo por profissão a passava-se horas e horas Mesmerizando seus clientes, diretamente ou por intermédio de Magnetos.
Porém é necessário relatar que em algumas patologias, uns mesmerizadores são mais propícios a alcançar o resultado almejado que outros independente de seu grau de conhecimento.
Jacob Melo relata em seus livros que este efeito pode ser ocasionado tanto pela fadiga fluídica do magnetizador como pelo órgão co o qual o magnetizador mais usine a energia processada.
...

Magnetizadores conhecidos

Referências  

Séries sobre o magnetismo animal
Parapsicologia
Magnetizadores